Annina Rajahuhta (née le  à Helsinki en Finlande) est une joueuse  finlandaise de hockey sur glace qui évolue en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté deux médailles de bronze olympiques aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. 

Rajahuta a remporté six années d'affilée le championnat finlandais avec trois équipes différentes.

Biographie

Carrière en club 
Elle a été formée au Espoo Blues puis en 2011, elle rejoint les Barracudas de Burlington de la ligue canadienne de hockey féminin.

Carrière internationale 
Elle représente la Finlande en senior depuis 2010. Elle a participé aux Jeux olympiques de 2010 et de 2018, remportant les deux fois la médaille de bronze, et au championnat du monde de hockey sur glace féminin 2011.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Hunters || I-divisioona (féminin) || 14 || 10|| 11|| 21|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| IHK|| SM-Sarja|| 21|| 7|| 8|| 15|| 8|| 4|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2006-2007|| IHK || SM-Sarja|| 20|| 4|| 6|| 10|| 10|| 4|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2007-2008|| Salo HT|| I-divisioona|| 20|| 22|| 19|| 41|| 8|| 10|| 9|| 13|| 22|| 14
|-
|rowspan=2| 2008-2009|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 23|| 16|| 23|| 39|| 10|| 6|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| Espoo Blues|| EWCC|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Ilves Tampere|| SM-Sarja|| 18|| 15|| 20|| 35|| 18|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2009-2010|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 12|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HPK Hämeenlinna|| SM-Sarja|| 23|| 17|| 20|| 37|| 12|| 6|| 8|| 2|| 10|| 4
|-
| 2010-2011|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -||
|-
|2011-2012 || Barracudas de Burlington|| LCHF|| 8|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HPK Hämeenlinna|| SM-Sarja|| 11|| 4|| 10|| 14|| 4|| 8|| 4|| 2|| 6|| 6
|-
| 2012-2013|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 28|| 25|| 29|| 54|| 18|| 9|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
|rowspan=2| 2013-2014|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 25|| 23|| 43|| 66|| 20|| 8|| 5|| 6|| 11|| 14
|-
| Espoo Blues|| EWCC|| 5|| 2|| 6|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2014-2015|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 15|| 9|| 14|| 23|| 26|| 6|| 5|| 8|| 13|| 2
|-
| Espoo Blues|| EWCC|| 3|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 22|| 23|| 28|| 51|| 14|| 6|| 5|| 5|| 10|| 8
|-
| 2016-2017|| Espoo United|| SM-Sarja|| 27|| 18|| 26|| 44|| 38|| 10|| 7|| 6|| 13|| 6
|-
| 2017-2018|| Espoo Blues|| Naisten Liiga|| 8|| 8|| 4|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun|| LCHF|| 10 || 3 ||6 || 9 ||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Espoo Blues|| SM-Liiga|| 30|| 36|| 30|| 66|| 22|| 6|| 4|| 0|| 4|| 6
|-
| 2019-2020|| Kiekko-Espoo|| SM-Liiga|| 28 || 18 || 22 || 40 || 8 || 2 || 3 || 4 || 7 || 0
|-
| 2020-2021|| Kiekko-Espoo || SM-Liiga|| 26 || 16 || 15 || 31 || 22 || 10 || 5 || 5 || 10 || 8

Internationales 

|-
| 2008-2009 ||align="left"||| International|| 2|| 0|| 1|| 1|| 1|| || align="left"| 
|-
| 2009-2010 ||align="left"| || International|| 26|| 0|| 2|| 2|| 2|| || align="left"| 
|-
| 2010 ||align="left"| || Jeux olympiques|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010-2011 ||align="left"| || International|| 18|| 6|| 1|| 7|| 10|| || align="left"| 
|-
| 2011 ||align="left"| || Universiades|| 7|| 6|| 8|| 14|| 2|| +17 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2011 ||align="left"| || Championnat du monde|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2|| +2 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011-2012 ||align="left"| || International|| 30|| 7|| 6|| 13|| 10|| || align="left"| 
|-
| 2012 ||align="left"| || Championnat du monde|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| -4 || align="left"|  place
|-
| 2012-2013 ||align="left"||| International|| 21|| 4|| 4|| 8|| 10|| || align="left"| 
|-
| 2013 ||align="left"| || Championnat du monde|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| -4 || align="left"|  place
|-
| 2013-2014 ||align="left"| || International|| 13|| 0|| 3|| 3|| 10|| || align="left"| 
|-
| 2014||align="left"| || Jeux olympiques|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0 || align="left"|  place
|-
| 2014-2015 ||align="left"| || International|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| || align="left"| 
|-
| 2016-2017 ||align="left"| || International|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6|| +2 || align="left"| 
|-
| 2017-2018 ||align="left"| || International|| 22 || 0 || 1 || 1 || 6 || 0|| align="left"| 
|-
| 2018 ||align="left"| || Jeux olympiques|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2019 ||align="left"| || Championnat du monde|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1 || align="left"|  Médaille d'argent
|-

Références 

Naissance en mars 1989
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Naissance à Helsinki
Joueuse de la Ligue canadienne de hockey féminin
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Attaquante de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010